

Клара Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсільванія
 Клара — переписна місцевість, штат Міссісіпі